Markov kan syfta på:
Andrej Markov – rysk ishockeyspelare
Andrej Andrejevitj Markov – rysk matematiker

Geografi

Antarktis 

 Markov (udde), 

Robotskapade Antarktisförgreningar